

Населені пункти та їхні частини
 Венґри — село в гміні Журавіна Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Венґри — село в гміні Турава Опольського повіту Опольського воєводства
 Венґри — село в гміні Нове Скальмежице Островського повіту Великопольського воєводства
 Венґри — частина міста Сулковіце в Мисьленицькому повіті Малопольського воєводства
 Венґри — частина міста Вольбром у Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Венґри — частина села Тшебеньчиці в гміні Затор Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Венґри — частина села Битомсько в гміні Жеґоцина Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Венґри — частина села Ястковиці в гміні Пишниця Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Венґри — частина села Висоцько в гміні Ляшки Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Венґри — частина села Білобереги (Бялобжеґі) в гміні Білобжеґі Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Венґри — частина села Ґолясовиці в гміні Павловіце Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Венґри — осада в гміні Штум Штумського повіту Поморського воєводства

Примітки